Беща́ды (, ; ; ) — горы на территории Польши, Словакии и Украины, часть большого «лука» Восточных Карпат (Восточные Бескиды). Восточная часть Бещад, находящаяся на Украине, называется Верховинский Вододельный хребет.

Длина около 60 км. Сложены главным образом флишем, покрыты лесами и лугами. Высочайшей вершиной Бещад является гора Пикуй (1405 м), что на границе Закарпатской и  Львовской области. На территории Польши высочайшей вершиной является гора Тарница (1346 м).

Бещады ныне один из наименее заселённых горных районов Европы. На польской территории в Бещадах находится Бещадский национальный заповедник.

Часть Бещад на территории Словакии называется Буковске-Врхи.

Фотографии

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины, УСЭ, 1989—1993 гг.

Карпаты
Горы Украины
Горы Польши
Горы Словакии
География Подкарпатского воеводства
География Львовской области